La Alberca ist der Name folgender Orte

 La Alberca (Salamanca), Gemeinde in der Provinz Salamanca, Spanien
 La Alberca (Murcia), Dorf in der Region Murcia, Spanien